La Coppa Italia di Serie C 1995-1996 è stata la ventiquattresima edizione della coppa di categoria. Il vincitore è stato l'Empoli che si è aggiudicato il trofeo per la sua prima volta nella storia battendo il  nella finale a doppia sfida.

Primo turno
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.08.1995|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.08.1995

Secondo turno
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.09.1995|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|27.09.1995

Terzo turno
 entrano: Varese, Monza, Como, Forlì, Ascoli, Lecce, Acireale e Trapani, partecipanti alla Coppa Italia.
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.11.1995|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.11.1995

Ottavi di finale
 entrano: Fiorenzuola e Gualdo, migliori squadre in Coppa Italia.
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.12.1995|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.01.1996

Quarti di finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.02.1996|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.03.1996

Semifinali
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|10.04.1996|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.04.1996

Finale
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.05.1996|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.05.1996
	

andata

ritorno

Note

Bibliografia
 Almanacco illustrato del calcio '97, Panini
UN ANNO NEL PALLONE - archivio 1995-96, presentazione 1996-97 di Carlo Fontanelli, Mariposa Editrice

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995